Senegal is onderverdeeld in veertien regio's, deze regio's zijn verder verdeeld in in totaal 46 departementen. In februari 2008 hebben drie departementen de status van regio gekregen.

Zie ook 
 ISO 3166-2:SN